Sula (Noorwegen), een eiland en gemeente in Noorwegen
 Stroomversnelling in Surinaams-Nederlands
 Sula (geslacht), een vogelgeslacht
 Sula (taal), een taal in Indonesië
 Šuľa, Slowaakse gemeente

Zie ook 
 Soela